Джон Мак-Крей (* 30.11.1872, Гвелф — † 28.1.1918, Булонь-сюр-Мер) — канадський поет, лікар, доктор медицини, автор, художник.
 Родні Мак-Крей (; нар. 29 серпня 1961, Маунт-Вернон, Нью-Йорк) — колишній американський професійний баскетболіст.